Osoby o tym nazwisku:
 Anton Stamitz – niemiecki kompozytor i skrzypek
 Carl Stamitz – niemiecki kompozytor, skrzypek i altowiolista
 Johann Stamitz – czesko-niemiecki kompozytor, skrzypek, kapelmistrz 

Inne:
 (7623) Stamitz – planetoida z pasa głównego asteroid